Podrobné výsledky ze zápasu ve volném stylu žen na II. Evropských hrách v roce 2019.

Informace 
 místo: Sportovní palác, Minsk
 vyřazovací boje: 26. až 28. června 2019
 přihlášených: 96 volnostylařek
 nastoupilo: 90 volnostylařek
 počet váhových kategorií: 6
 počet zemí: 24 zemí
6× (Bělorusko, Polsko, Turecko, Ukrajina), 5× (Ázerbájdžán, Bulharsko, Rumunsko, Rusko), 4× (Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Litva, Moldavsko, Švédsko), 3× (Španělsko, Itálie, Norsko), 2× (Rakousko, Česko, Lotyšsko), 1× (Estonsko, Spojené království, Nizozemsko)

Herní systém 
Maximální počet startujících v jednotlivých váhových kategoriích byl 16.
Soutěžící byly rozlosovány do dvou skupin bez nasazení favoritů. Vítězka každé skupiny (finalistka) vytáhla do oprav soupeřky, které v předchozích kolech porazila. Soutěžící, která nevyhrála jediný soutěžní zápas má v kolonce CP (celkové pořadí) zapsané úč. (účast).

Hrací doba 2 × 3 minuty.
Za jednotlivé chvaty dostávají soutěžící technické body. Zápas končí před časovým limitem několika způsoby – udržení soupeře na lopatkách, technická převaha, diskvalifikace, zranění. V případě vyrovnaného stavu po uplynutí hrací doby rozhoduje o vítězi dodatečná kritéria – vítězí poslední bodující v zápase. Po skončení rozhodčí zápas klasifikují klasifikačními body podle způsobu výhry. Maximální počet klasifikačních bodů 5 je za vítězství před časovým limitem na lopatky, zranění, vzdaní se. Výhra na technickou převahu je hodnocena 4 klasifikačními body. Vítězství na body po uplynutí časového limitu je hodnocen 3 klasifikačními body.

V kolonce jednotlivých kol je výsledek zápasu zapsán ve formě: číslo soupeře / technické body / klasifikační kód (viz legenda)_klasifikační body

Podrobné výsledky v zápasu ve volném stylu

Kategorie do 50 kg 
Vyřazovací boje: 27. června 2019
Souboje o medaile: 28. června 2019

zdroj

Kategorie do 53 kg 
Vyřazovací boje: 26. června 2019
Souboje o medaile: 27. června 2019

zdroj

Kategorie do 57 kg 
Vyřazovací boje: 27. června 2019
Souboje o medaile: 28. června 2019

zdroj

Kategorie do 62 kg 
Vyřazovací boje: 27. června 2019
Souboje o medaile: 28. června 2019

zdroj

Kategorie do 68 kg 
Vyřazovací boje: 26. června 2019
Souboje o medaile: 27. června 2019

zdroj

Kategorie do 76 kg 
Vyřazovací boje: 27. června 2019
Souboje o medaile: 28. června 2019

zdroj

Legenda 
VPO – vítězství na technické body bez ztráty technického bodu a bez napomínání
VPO1 – vítězství na technické body se ztrátou bodu či napomenutím

VFA – vítězství před časovým limitem – na lopatky
VFO – vítězství před časovým limitem – soupeř vzdal
VIN – vítězství před časovým limitem – soupeř se zranil
VSU – vítězství před časovým limitem – technická převaha
VSU1 – vítězství před časovým limitem – technická převaha se ztátou bodu či napomenutí
VCA – vítězství před časovým limitem – tři napomenutí (pasivita apod.)

DSQ – diskvalifikace jednoho zápasníka za porušení pravidel (nejčastěji hrubost)
2DSQ – diskvalifikace obou zápasníků za porušení pravidel (nejčastěji hrubost)

Zápas na Evropských hrách
Zápas v roce 2019
Evropské hry 2019
Zápas v Bělorusku